PartyBets.com Premier League Snooker 2007 проходила с 11 сентября по 7 декабря 2007.   Состав участников: Стив Дэвис OBE, Стивен Хендри MBE, Джон Хиггинс MBE, Дин Цзюньхуэй, Ронни О'Салливан, Нил Робертсон, Джимми Уайт MBE.

Круговой турнир 
Брейки 50+ выделены скобками; сенчури-брейки — жирным.

6 сентября — Olympos Haywards Heath, Западный Сассекс 

 Ронни О'Салливан 5:1 Джон Хиггинс: 63 — 27, 12 — 72, (68) 80 — 37, (124) — 6, 83 — 38, (83) 107 — 7
 Дин Цзюньхуэй 3:3 Джимми Уайт: 0 — 87 (86), (138) 142 — 0, 48 — 78 (70), (66, 62) 128 — 0, 35 — 67 (66), (103) — 0

13 сентября — Malvern Theatres, Грейт Малверн, Вустершир

 Стив Дэвис 4:2 Нил Робертсон: 67 — 50 , (73) 74 — 46, (69) 70 — 21, 66 — 15, 38 — 45, 14 — 93 ( 69)
 Стивен Хендри 4:2 Ронни О'Салливан: 66 — 52 (51), 1 — 98 (98), (78) 104 — 0, 79 — 52 (52), (54) 95 — 0, 6 — 105 (101)

20 сентября — Dorking Halls, Суррей

 Джон Хиггинс 3:3 Нил Робертсон: 29 — 60, (87) 87 — 21, 36 — 59, (126) — 1, 65 — 47, 5 — 64
 Джимми Уайт 3:3 Стивен Хендри: 4 — 113 (102), 48 — 59, 77 — 0, 72 — 48, 63 — 37, 61 — 64

27 сентября — Plymouth Pavilions, Плимут

 Дин Цзюньхуэй 4:2 Ронни О'Салливан: (97) — 0, 68 — 0, (137) — 0, 57 — 67, 0 — (141), 72 — 21
 Стив Дэвис 4:2 Джимми Уайт: 72 — 28, 31 — 56, (55) 65 — 33, 15 — 67, 49 — 14, (97) — 0

4 октября — Assembly Rooms, Дерби

 Стивен Хендри 5:1 Нил Робертсон → (81) 82-0, 63-54, (77)-8, (130)-0, (67)-51, (59) 77-50
 Ронни О'Салливан 4:2 Стив Дэвис → (105)-0, (141)-0, (96)-24, (55) 75-41, 0-147 (143), 4-87

11 октября — Grimsby Auditorium, Гримсби

 Стивен Хендри 4:2 Джон Хиггинс: (63, 50) 117 — 8, 24 — 59 (53), 61 — 47, (128) — 0, 0 — (128), 82 — 48
 Ронни О'Салливан 6:0 Джимми Уайт: (119) 124 — 0, (51) 87 — 0, 69 — 65, (87) — 38, 72 — 37, (91) 92 — 4

25 октября — The Cresset, Питерборо

 Дин Цзюньхуэй 4:2 Нил Робертсон: 8 — 65 (53), 0 — 128 (124), (103) — 0, (115) — 1, (73) — 64 (59), (133) — 0
 Стивен Хендри 4:2 Стив Дэвис: 0 — 92 (53), (58) 94 — 0, (55) 101 — 21, (73) — 0, 81 — 21, 29 — 76 (52)

1 ноября — Guildford Spectrum, Гилфорд, Суррей

 Дин Цзюньхуэй 6:0 Стив Дэвис: 80 — 31, (115) — 0, (101) 110 — 24, (61) — 9, (60) 83 — 0, (104) — 0
 Джон Хиггинс 4:2 Джимми Уайт: (65) 71 — 1, (105) 106 — 4, (64) — 0, 59 — 68, 54 — 32, 8 — 93

15 ноября — Glades Arena, Киддерминстер, Вустершир

 Джон Хиггинс 4:2 Дин Цзюньхуэй: 67 — 62, (57) 77 — 55, 77 — 14, 44 — 101, 0 — 103 (94), (55) 84 — 21
 Ронни О'Салливан 5:1 Нил Робертсон: (57) 77 — 19, (113) 114 — 8, 58 — 56, (103) 111 — 10, (120) — 6, 6 — (123)

22 ноября — Rothes Halls, Гленротес, Файф, Шотландия

 Нил Робертсон 3:3 Джимми Уайт: 36 — 69, 13 — 69, (51) 65 — 27, 42 — 60, (63) — 24, (50) 71 — 17
 Дин Цзюньхуэй 6:0 Стивен Хендри: (133) — 0, (87) 88 — 0, (136) — 0, (138) — 0, (54) 75 — 5, 66 — 36
 Джон Хиггинс 3:3 Стив Дэвис: 79 — 16, (60) — 15, 79 — 12, 1 — 69 (68), 28 — 81, 33 — 74 (70)

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берется в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

Полуфиналы и финал 

1-2 декабря — AECC, Абердин, Шотландия.

 Джон Хиггинс 5:3  Дин Цзюньхуэй: 50-40, 73(60)-31, 0-100, 0-77, 116-0, 52-66, 119(84)-3, 72(72)-1

 Ронни О'Салливан 5:1  Стивен Хендри: 75(75)-17, 80(76)-18, 16-83, 87(82)-35, 93(92)-1, 56-48

 Ронни О'Салливан 7:4  Джон Хиггинс: 0-73(73), 84(54)-4, 82(66)-49, 26-80, 0-77, 90(80)-2, 104-29, 86(86)-14, 111(110)-14, 0-108(104), 107(69)-0

Сенчури-брейки 

143 Стив Дэвис
141, 141, 124, 120, 119, 113, 110, 105, 104, 103, 101 Ронни О'Салливан
138, 138, 137, 136, 133, 133, 115, 115, 104, 103, 103, 101, 100 Дин Цзюньхуэй
130, 128, 102 Стивен Хендри
128, 126, 116, 105, 104 Джон Хиггинс
124, 123 Нил Робертсон

Примечание 

Премьер-лига (снукер)
2007 год в снукере